Le Petit Prince est un roman de Saint-Exupéry (1943). Il a inspiré de nombreuses œuvres, notamment :
Le Petit Prince (Маленький принц), film soviétique d'Arūnas Žebriūnas (1966) ;
Le Petit Prince (Der kleine Prinz), téléfilm est-allemand de Konrad Wolf (1966) ;
 Le Petit Prince (The Little Prince), film musical américain de Stanley Donen (1974) ;
 Le Petit Prince, comédie musicale produite par Richard Cocciante (2002) ;
 Le Petit Prince, série télévisée d'animation française (2010) ;
 Le Petit Prince, film d'animation français (2015) ;
 Le Petit Prince magazine, un magazine français (2011-) ;
 Le Petit Prince, opéra de Michaël Levinas (2014).
 Le Petit Prince est une chanson de Gérard Lenorman (1973).
 Le Petit Prince retrouvé est un roman québécois de Jean-Pierre Davidts (1997).
 Pierre Joly dit Petit-Prince est un chef chouan de la Mayenne (1773-1836).
 L'Empereur, sa femme et le petit prince est une chanson traditionnelle française.
 Le Petit Prince a dit, film français de Christine Pascal (1992), dont le titre fait allusion à la chanson citée plus haut ;
 Petit-Prince est une lune astéroïdale.
 « Le Petit Prince » est le surnom du catcheur français Daniel Dubail.
 « Le Petit Prince » est le surnom de Pascal Krug, jeune chanteur dans les années 1960